

Населені пункти та їхні частини
 Постолін — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Постолін — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Постолін — осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки